<blockquote>

 Олег Дорош (співак)

Олег Дорош (поет)